La Sologne, une région naturelle française de la région Centre-Val de Loire
 La Sologne est une rivière française qui coule dans les départements de l'Allier et du Cher
 Madeleine Sologne, était une artiste française
 Sologne, une plante herbacée de la famille des Papaveraceae.

Voir aussi
 La Sologne bourbonnaise, est une région naturelle française du département de l'Allier
 Le golf de Sologne à La Ferté-Saint-Aubin (France)

Communes françaises
 Fontaines-en-Sologne
 Gy-en-Sologne
 La Marolle-en-Sologne
 Montrieux-en-Sologne
 Mur-de-Sologne
 Pruniers-en-Sologne
 Soings-en-Sologne
 Souvigny-en-Sologne
 Tour-en-Sologne
 Vernou-en-Sologne

Intercommunalités françaises
 Communauté de communes Cher - Sologne
 Communauté de communes Cœur de Sologne
 Communauté de communes de la Sologne des étangs
 Communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise
 Communauté de communes La Sologne des rivières
 Communauté de communes Sauldre et Sologne
 Communauté de communes Val de Besbre Sologne Bourbonnaise
 Syndicat Mixte du Pays Sologne Val-Sud

Homonymie de toponyme